Canso – gatunek pieśni średniowiecznej
 Canso – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też 
 Canso de la Crosada – poemat średniowieczny
 Cape Canso – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Strait of Canso – cieśnina w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja